DM i landevejscykling 2023 er den 91. udgave af Danmarksmesterskaberne i landevejscykling, og bliver afholdt fra 22. – 25. juni 2023 i Aalborg i forbindelse med den anden udgave af DM-ugen. Konkurrencerne for U23 bliver afholdt i Holstebro den 2. og 3. september.

Medaljeoversigt

Referencer

Eksterne henvisninger 
 DM-medaljevindere gennem tiderne hos Danmarks Cykle Union

Cykelløb i 2023
2023
Sport i Aalborg